Kümpel steht für:
 Kümpel (Hennef), Ortsteil der Stadt Hennef, Nordrhein-Westfalen

Kümpel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Joachim Kümpel (* 1950), Präsident der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
 Johann Tobias von Kümpel (1733–1804), königlich preußischer Generalmajor 
 Josef Kümpel (1915–1992), deutscher Politiker
 Philipp E. Kümpel (* 1968), deutscher Buchautor, Musiker, Filmkomponist

Siehe auch:
 Kumpel (Begriffsklärung)
 Kümpeln, ein Verfahren zur Umformung von Metallteilen